Deux navires de lUS Navy portent le nom dUSS Philippine Sea :
l', un porte-avions de la classe Essex en service de 1946 à 1958 ;
l', un croiseur de classe Ticonderoga mis en service en 1989 et toujours actif.

Philippine Sea